Dieser Artikel ist eine Übersicht über die Gemeinden der Präfektur Kykladen zwischen der griechischen Gemeindereform 1997 und der griechischen Verwaltungsreform 2010.

Einzelnachweise 

Kykladen
Gemeinden
!Kykladen